El Hombre Radioactivo puede referirse a:

El supervillano de la Marvel Comics.
El personaje de cómics de Los Simpson.
El episodio de Los Simpson.
El famoso ciudadano de Cerdanyola del Valles Guillem Martínez.